Крику́н — многозначный термин:

Фамилия 
 
 Крикун, Анатолий Васильевич (род. 1948) — советский эстонский баскетболист, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Крикун, Антон Андреевич (1897—1975) — советский птицевод в Московской области, Герой Социалистического Труда (1952).
 Крикун, Василий Гаврилович (1918—2007) — Герой Советского Союза (1943).
 Крикун, Григорий Тимофеевич (1906—1971) — украинский советский режиссёр-документалист, член Союза кинематографистов Украины.
 Крикун, Ефим Васильевич (1924—2011) — советский и украинский архитектор, художник и писатель.
 Крикун, Любовь Ивановна (1897—1975) — советский животновод в Черниговской области, Герой Социалистического Труда (1958).
 Крикун, Николай Григорьевич (род. 1932) — советский и украинский учёный-историк.
 Крикун, Николай Павлович (1919—2000) — советский агроном в Кировоградской области, Герой Социалистического Труда (1971).
 Крикун, Юрий Юрьевич (род. 1963) — советский и украинский журналист и космонавт-исследователь, отец шахматиста Крикуна Ю. Ю.
 Крикун, Юрий Юрьевич (род. 1998) — украинский шахматист, мастер спорта Украины.

Топоним 
 Крикун — мыс в Мурманской области.

В культуре 
 «Крикун» () — фильм ужасов, США, 1998 год. Режиссёр — Дэвид ДеКото.
 «Крикуны» (, ) — фантастический боевик, экранизация рассказа Филипа К. Дика «Вторая модель», Канада — США — Япония, 1995 год. Режиссёр — Кристиан Дюгуа.

Другое 
 Крикун — хищная птица из семейства ястребиных (малый орёл, малый подорлик, подорлик; Aquila naevia)
 «Крикун» — колесный буксирный пароход русского флота. Участник русско-турецкой войны.

См. также